Sedlaczek ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Sedlaczek (1877–1964), österreichischer Politiker (SPÖ)
 André Sedlaczek (* 1967), deutscher Cartoonist
 Bruno Sedlaczek (* 1928), deutscher Diplomat (DDR)
 Esther Sedlaczek (* 1985), deutsche Fernsehmoderatorin
 Robert Sedlaczek (* 1952), österreichischer Journalist und Sachbuchautor

Siehe auch:
 Sedlacek